Крістіан Маня (* 1997) — румунський футболіст, захисник клубу «ЧФР Клуж».
 Маня Міхо (* 1996) — японська футболістка; грала за збірну Японії.
 Ніколае Маня (1954—2014) — румунський футболіст, тренер і функціонер.
 Норман Маня (* 1936) — румунський письменник; дисидент.

 Маня — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край Словаччини.
Румунські прізвища